A harcos útja A Star Trek Deep Space Nine sorozat 4. évadának 1. része
 A harcos útja 2010-ben bemutatott dél-koreai–új-zélandi akciófilm Sngmoo Lee rendezésében
 A harcos útja A Dr. Csont sorozat 7. évadának 10. része